Randling ist der Ortsname von

 Randling (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Randling (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern